Miejscowości o tej nazwie:
 Kawas – wieś w Syrii

Osoby o tym nazwisku:
 Lance Kawas – sierraleoński reżyser, scenarzysta i producent filmowy